Das Sky Sports International Open 1993 war ein Snooker-Turnier der Saison 1992/93, das vom 2. bis 11. April in den Plymouth Pavilions ausgetragen wurde. Dreieinhalb Jahre war es nicht gelungen, das International Open fortzusetzen, in diesem Jahr kam es mit einigen Veränderungen um das Turnier herum wieder zurück. Die südwestenglische Hafenstadt Plymouth war zum ersten Mal Austragungsort eines Turniers der Profitour und der Fernsehsender Sky Sports zum ersten Mal Sponsor. Außerdem hatte das Turnier zuvor immer früh in der Saison stattgefunden, jetzt rückte es ans Saisonende als letztes Turnier vor der Weltmeisterschaft.

Wenig geändert hatte sich dagegen bei den Topakteuren. Wie 1989 hieß auch diesmal das Finale Steve Davis gegen Stephen Hendry. Diesmal konnte Davis, der die letzten drei Ausgaben in den 1980ern gewonnen hatte, seinen Titel aber nicht verteidigen. Hendry revanchierte sich mit einem 10:6-Sieg für die vorherige Niederlage und holte sich zum ersten Mal den Titel.

Hauptturnier 
An der Zusammensetzung der ersten Runde hatte sich im Vergleich zu 1989 nichts geändert. Die Top 32 der Weltrangliste waren gesetzt, 32 Spieler, die aus der Qualifikation hervorgegangen waren, wurden ihnen für die erste Runde zugelost. Da aber inzwischen die Profiturniere für alle Spieler freigegeben worden waren, waren bei einer Rekordbeteiligung von 490 Teilnehmer acht Runden notwendig, um die 32 Qualifikanten zu ermitteln. Der Turniermodus blieb bis zum Halbfinale gleich, das Finale wurde aber verlängert: Statt Best of 17 wurde Best of 19 gespielt, also so lange, bis einer der Spieler 10 Frames gewonnen hatte.

kl. = kampflos

Finale

Quellen 

1993
Snookerveranstaltung 1993
Billardturnier in Plymouth